Puchar Węgier w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Węgrzech. Organizowane co sezon przez Węgierski Związek Piłki Nożnej (MLSZ) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po NB I piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
Chociaż pierwszy mecz Ligi Węgierskiej rozegrano w 1901 roku, pierwszy mecz o Puchar Węgier rozegrano osiem lat później w 1910 roku pomiędzy MTK Budapest FC i Budapesti TC. Pierwszy finał Pucharu Węgier w piłce nożnej miał miejsce 8 września 1910 roku. Po bramkowym remisie mecz został powtórzony 2 października 1910. Z wynikiem 3:1 zwyciężył klub MTK. W latach 1914-21, 1923-24, 1928-29, 1935-40, 1944-51, 1952-54 i 1958-63 rozgrywek nie przeprowadzono. Początkowo Puchar zdobywali drużyny z Budapesztu, dopiero w 1930 Puchar otrzymał nowego właściciela spoza stolicy - zdobywcą został Bocskai FC z Debreczynu. W sezonie 1976/77 Puchar został rozegrany w turnieju finałowym pomiędzy pomiędzy czterema klubami systemem ligowym.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 128 klubów występujących w Mistrzostwach Węgier. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2014/15 rozgrywki składają się z 8 etapów: rundy pierwszej i drugiej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Puskás Aréna w Budapeszcie.

Zwycięzcy i finaliści 

 

 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Węgier na podium oficjalnie stawało w sumie 36 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Ferencvárosi TC, który zdobył 24 Puchary.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Węgier

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Węgier w bazie League321 
 

!